C11 puede referirse a:
 LET C-11, una variante del avión soviético Yakovlev Yak-11.
 Mercedes-Benz C11, un prototipo de Grupo C de 1990.
 C11, estándar del lenguaje de programación C.
 Isótopo inestable C11 del Carbono.